Il Gruppo Mondiale (World Group in inglese) è il più alto livello della Coppa Davis 2010. Le otto squadre perdenti il primo turno devono prendere parte ai World Group Play-offs per evitare la retrocessione e al contempo assicurarsi la permanenza nel World Group della Coppa Davis 2011.

Tabellone

Ottavi di finale

Spagna vs. Svizzera

Francia vs. Germania

Russia vs. India

Svezia vs. Argentina

Croazia vs. Ecuador

Serbia vs. Stati Uniti

Cile vs. Israele

NB: La partenza fu ritardata di un giorno a causa del terremoto del 27 febbraio 2010.

Belgio vs. Repubblica Ceca

Quarti di finale

Francia vs. Spagna

Russia vs. Argentina

Croazia vs. Serbia

Cile vs. Rep. Ceca

Semifinali

Francia vs. Argentina

Serbia vs. Repubblica Ceca

Finale

Serbia vs. Francia

Voci correlate
Coppa Davis 2010
Coppa Davis 2010 World Group Play-offs

Collegamenti esterni
 

World Group